Зимбабве принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в седьмой раз за свою историю и завоевала одну золотую медаль. Сборную страны представляли 19 женщин.

Золото 

 Хоккей на траве, женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1980
Страны на летних Олимпийских играх 1980 года